Esquivel è un cognome di origine basca che può riferirsi a:

Antonio Maria Esquivel – pittore spagnolo
Ascensión Esquivel Ibarra – politico costaricano
Carlos Esquivel – calciatore messicano
Celso Esquivel – calciatore paraguayano naturalizzato argentino
Francisco d'Esquivel – arcivescovo di Cagliari nel XVII secolo e archeologo
Gerardo Esquivel – calciatore messicano
José Joaquín Esquivel – calciatore messicano
Juan García Esquivel, noto anche semplicemente come Esquivel o Esquivel! – compositore messicano 
Manuel Esquivel – politico belizeano

Note

Pagine correlate
Laura Esquivel